Песча́нка тимьяноли́стная, или Песча́нка чабрецоли́стная () — типовой вид растений рода Песчанка семейства .

Ботаническое описание 

Небольшое одно- или двулетнее травянистое растение с вертикальным стеблем, высотой от 10 до 15 см, но может достигать 30 см. Стебель, как правило, разветвлённый.
Листья яйцевидные. Всё растение покрыто короткими жёсткими волосками, из-за чего растение бывает серо-зелёного цвета.

Распространение и среда обитания 
Естественная область распространения лежит в умеренных районах Европы и западной Азии. В настоящее время растение распространено по территории всей Северной Америки.
Его можно найти на сухих песчаных территориях, на обочинах дорог, по окраинам полей. Обычное растение для Центральной Европы.

Значение и применение 

В свежем и сухом виде вызывает обильное слюнотечение у лошадей и коров, не приводящее к вредным последствиям если вовремя прекратить дачу сена содержащего это растение.

Синонимы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nom. illeg.

Примечания

Литература 
 
 
 Пясчанка // Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-і т. Т. 4. Недалька — Стаўраліт / Рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ ім. Петруся Броўкі, 1985. — 599 с., іл. — 10 000 экз. — С. 324.

Ссылки 
 
 Arenaria serpyllifolia L. // ИАС «ООПТ России» 

Гвоздичные
Сорные растения